Saran (district), een district in de Indiase staat Bihar
Saran (Frankrijk), een gemeente in de Franse regio Centre-Val de Loire
Saran (Kazachstan), een stad in de Kazachse oblast Qarağandı

Zie ook
Saransk, de hoofdstad van de Russische autonome deelrepubliek Mordovië